Ното:
 Ното, Дидье (1948-2021) — французский футболист и тренер.
 Мамико Ното — японская сэйю.
 Ното — историческая область Японии (отделена от Эттю в 823 году).
 Ното — полуостров в Японском море.
 Ното — город в Италии, на острове Сицилия.
 Ното — посёлок в Японии. 
 Ното — извлечение катаны, как в Иайдо.
 Ното — залив Средиземного моря, вдаётся в юго-восточное побережье Сицилии.
 Ното — остров в Японском море у восточного побережья одноимённого полуострова.